ADM 305/1 – Adapter międzymaszynowy ADM 305/1
Amsterdam Dance Mission - impreza muzyczna
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
 Atomic Demolition Munition – mina jądrowa